Антин може да се односи на:

Антен, место у Француској.
Антин (Тординци), село у Хрватској покрај Винковаца.